Nou Partit Anticapitalista: partit polític francès
 Nou Exèrcit del Poble: organització armada que forma l'ala militar del Partit Comunista de les Filipines
 National Port Authority Anchors: club de futbol liberià de la ciutat de Monrovia